Die Métropole Européenne de Lille ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1966 gegründet und umfasst 95 Gemeinden. Das Gebiet liegt im Ballungsraum rund um die Stadt Lille, wo sich auch der Verwaltungssitz befindet. Als Eurométropole ist sie auch für grenzüberschreitende Vernetzungen mit Belgien im Eurodistrikt Lille-Kortrijk-Tournai zuständig.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde ursprünglich mit der Rechtsform einer Communauté urbaine unter dem Namen Lille Métropole Communauté urbaine gegründet. Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde er in die Rechtsform einer Métropole erhoben und änderte seine Bezeichnung auf den aktuellen Namen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde der Verband um fünf Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes de Weppes erweitert.

Im März 2020 wurden die fünf Gemeinden der bisherigen Communauté de communes de la Haute Deûle in den Gemeindeverband überführt.

Mitgliedsgemeinden

Weblinks

Quellen 

Lille
Gemeindeverband im Département Nord
Gegründet 1966